Мото Гран-при США было 11-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2008 года. Эта гонка прошла с 18 по 20 июля 2008 года на автодроме Лагуна Сека.

Как обычно, гонка проводилась только для класса MotoGP, так как закон Калифорнии о загрязнение воздуха запрещает использование двухтактных моторов в этом штате.

Большую часть гонки шла борьба за первую позицию между Росси и Стоунером, гонщики постоянно атаковали друг друга и менялись позициями, но на 23-м круге Стоунер совершил ошибку, зашел слишком широко в поворот, вылетел в гравий и упал, однако смог быстро вернуться на трассу и не потерял второго места.

MotoGP

Ссылки 
 
 

США
Июль 2008 года
2008 год в Калифорнии